Nerio steht für:

 Nerio, römische Göttin

Nerio ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Nerio I. Acciaiuoli († 1394), Herzog von Athen
 Nerio II. Acciaiuoli († 1451), Herzog von Athen
 Ugolino di Nerio (um 1280–um 1349), italienischer Maler